Дружбинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Дружба.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 644 человека, в том числе 301 мужчина и 343 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 639 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Дружба,
 село Рупосово.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края